— японский .

Биография 
1893 — родился в Тайдзи, префектура Вакаяма.

1909 — переехал вместе с отцом в США.

1910 — занимался подённой работой.

1914 — учёба в художественной школе Калифорнийского университета. Дружба с известным японским социалистом Сэном Катаямой.

1915 — ученик Джона Слоана в нью-йоркской Студенческой лиге искусств (Art Students League).

1918 — работал наборщиком в японском еженедельнике Нью-Йорк Симбо. Вступил в основанную Катаямой Социалистическую ассоциацию.

1919 — соучредитель рабочего журнала Кёдзон.

1929 — соучредитель Клуба Джона Рида. Совместная работа с мексиканскими художниками Хосе К. Ороско и Руфино Тамайо.

1935 — делал настенную роспись в гарлемском Доме правосудия (по заказу ВПА).

1936 — один из организаторов Конгресса американских художников. Член его комитета по выставкам.

1941 — с началом войны США с Японией художник, как японский гражданин, интернирован.

1951 — вновь арестован, затем выпущен на свободу под определёнными условиями, после чего Исигаки Эйтаро вернулся в Японию. Жил в Митаке, близ Токио.

В ранних работах Исигаки Эйтаро чувствуется влияние футуризма. Более зрелые выполнены в реалистической манере и демонстрируют социальную борьбу и несправедливость, людей труда.

Избранные выставки 
 1922 — Нью-Йорк, гражданский клуб Гахёкай.
 1925 — Нью-Йорк, Общество независимых художников.
 1927 — Японские художники в США, Нью-Йорк, Центр искусств.
 1933 — Пролетарий, Москва.
 1936 и 1940 — Нью-Йорк, галерея А.С.А.
 1955, 1956, 1957, 1956 — Токио, клуб Тэнтэн-кай.
 1982 — Японские художники, учившиеся в США, Токио, Музей современного искусства.
 1988 — Токио, музей Сото, музей Сибуяки.

Литература
 Искусство стран и народов мира. Т.5.М., "Советская энциклопедия", 1981. С.669
 Andrew Hemingway (2002). Artists on the left: American artists and the Communist movement, 1926-1956. Yale University Press. ISBN 978-0-300-09220-2.
 ShiPu Wang (2017). "By Proxy of His Black Heroes: Eitarō Ishigaki and the Battles for Equality." The Other American Moderns. Matsura, Ishigaki, Noda, Hayakawa. Penn State University Press. ISBN 978-0-271-07773-4.

Художники-реалисты